Carl Heissler, (° 1823 - † 1878), violoniste et altiste autrichien, il fut le tout premier chef d'orchestre de la Société des amis de la musique de Vienne (Musikverein)
 Donat Johann Comte Heissler de Heitersheim, (°vers 1648 - † 1696) Maréchal impérial et royal () de l'empire austro-hongrois
 Déborah Heissler (° 1976), femme de lettres française, née à Mulhouse 
 Pokey LaFarge, de son vrai nom Andrew Heissler (° 1983), est un chanteur américain de Bluegrass. Il est le chanteur du groupe "Pokey LaFarge & the South City Three"
Patronyme allemand